L'édit perpétuel romain ou Edictum perpetuum qui date environ de 130 ap. J.-C.
 L'édit perpétuel de 1577, signé en  par don Juan d'Autriche, consacre l'accord dit de la Pacification de Gand
 L'édit perpétuel (1611) édicté par Albert, Archiduc d'Autriche 
 L'édit perpétuel de 1667 () édicté par le Hollandais Johan de Witt pour régler ses fonctions de stathouder en Hollande et influencer en ce sens plusieurs autres provinces dont la Zélande et Utrecht.

Homonymie historique